Ruehl est un nom propre d’origine germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 
 , acteur américain, ufologue et cryptozoologue ;
 Mercedes Ruehl (1948-), actrice américaine ;
  (1947-2011), journaliste américain d’origine australienne ;
  (1958-), scénariste et réalisateur allemand ;

Divers 
 , marque américaine spécialisée dans les vêtements haut de gamme, les articles en cuir et les articles de luxe.

Patronyme allemand